Розово-лиловое яйцо с тремя миниатюрами — ювелирное яйцо, одно из пятидесяти двух императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи. Оно создано в 1897 году по заказу императора Николая II, который подарил его на Пасху своей матери, императрице Марии Фёдоровне. Оно является одним из пропавших ювелирных яиц Фаберже и в настоящий момент его местонахождение неизвестно. В коллекции Виктора Вексельбега находится его сюрприз — рамка с 3 миниатюрами в виде сердца.

Дизайн 
Точный дизайн яйца остаётся неизвестен. На основании информации из счёта Фаберже за это ювелирное яйцо, оно представляет собой «розово-лиловое эмалевое яйцо с 3 миниатюрами».

Сюрприз 
Рамка-сюрприз выполнена в популярном в то время неоклассическом стиле и имеет форму сердца, окаймлённого бриллиантами, покрытого землянично-красной эмалью по гильошированному фону, с выложенной бриллиантами датой «1897». Рамка располагается на шестигранной ножке, выполненной в стиле Людовика XVI, покрытой белой эмалью с росписью в виде извивающейся по спирали виноградной лозы. Ножка установлена на куполообразном уступчатом основании, покрытом землянично-красной эмалью и украшенном золотыми венками из лавровых листьев, алмазами, гравированным золотым листьями аканта, нарисованными веточками лавра, а также четырьмя крупными жемчужинами.

При нажатии на ножку сердце раскрывается, превращаясь в трилистник клевера, покрытый изумрудно-зелёной эмалью по гильошированному фону, с узором в виде расходящихся солнечных лучей. В каждом лепестке располагается миниатюрный портрет в алмазном обрамлении: в одном — император Николай II, во втором — его супруга императрица Александра Фёдоровна, в третьем — великая княжна Ольга Николаевна в младенчестве. Лепестки клевера закрываются нажатием на одну из жемчужин, укреплённых на основании.

В 1902 году Фаберже повторил комбинацию пасхального яйца с похожей ювелирной рамкой в яйце «Рокайль», изготовленном для Варвары Кельх.

История 
18 апреля 1897 года Николай II преподнёс яйцо своей матери, вдовствующей императрице Марии Фёдоровне, на Пасху. На основании квитанции фирмы Фаберже его стоимость составляла 3250 рублей. В описях конфискованного императорского имущества 1917 и 1922 годов яйцо не числится. Предположительно, оно было взято Марией Фёдоровной до 1917 года. Представители Совнаркома и конторы «Антиквариат», которые отвечали за распределение предметов, хранившихся ранее в императорских дворцах, часто вынимали из пасхальных яиц Фаберже сюрпризы, чтобы получить бо́льшую прибыль. Сюрприз этого яйца имеет маркированную дату — 1897 год. Это объясняет то, что многие ранние ювелирные яйца Фаберже не имели непосредственной маркировки, а даты изготовления проставлялись на сюрпризах.

В 1978 году сюрприз яйца был продан аукционом Кристис в коллекцию журнала Forbes, расположенную в городе Нью-Йорк. В 2004 году он, совместно с другими ювелирными изделиями, находившимися в собственности семьи Форбс, был продан фонду Виктора Вексельберга «Связь времён».

Примечания 

Утерянные яйца Фаберже
Коллекция Вексельберга
Изделия с применением эмали